Jazda indywidualna na czas kobiet na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 odbyła się 10 sierpnia.

W zawodach wzięło udział 25 zawodniczek.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST).

Wyniki

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Kolarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016
Kolarstwo szosowe kobiet